Bibi Blocksberg ist der Name einer Kinderserie des Labels Kiddinx, die 1980 von Elfie Donnelly ins Leben gerufen wurde. Hauptfigur ist das Mädchen Bibi Blocksberg, das eine Hexe ist.

Bisher (Stand: Oktober 2020) sind 61 Folgen erschienen.

Staffeln 
Eine Übersicht über die verschiedenen Staffeln von Bibi Blocksberg.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Specials

Quellen 

Episodenliste